De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1991-1995 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 1991. De zittingsperiode ging in op 11 juni 1991 en liep af op 13 juni 1995.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, die verkozen werden door de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 1991

CDA (27 zetels)
Ad Kaland, fractievoorzitter
Joeke Baarda
Peter Boorsma
Gerrit Braks
Pierre Coenemans
Kees van Dijk
Huib Eversdijk
Bert Fleers
Jos van Gennip
Truus van Gijzen
Jaap Glasz
Toos Grol-Overling
Henny Houben-Sipman
Virginie Korte-van Hemel
Dick Kuiper
Luck van Leeuwen
Harm van der Meulen
Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam
Andries Postma
Henk Pröpper
Eef Rongen
Piet Steenkamp
Willem Stevens
Wim van Velzen
Arend Vermaat
Ed Wagemakers
Rinse Zijlstra

PvdA (16 zetels)
Ger Schinck, fractievoorzitter
Liesbeth Baarveld-Schlaman
Margreet Ermen
Ria Jaarsma
Jan Kassies
Trix van Kuilenburg-Lodder
Ria Mastik-Sonneveldt
Joke van der Meer
Marian van der Meer
David van Ooijen
Herman Redemeijer
Herman Tjeenk Willink
Nic Tummers
Adriaan van Veldhuizen
Willem van de Zandschulp
Kees Zijlstra

VVD (12 zetels)
David Luteijn, fractievoorzitter
Ton van Boven
Leendert Ginjaar
John van Graafeiland
Han Heijmans
Henk Heijne Makkreel
Lammert Hilarides
Frits Korthals Altes
Dian van Leeuwen-Schut
Henk Talsma
Jan Verbeek
Ym van der Werff

D66 (12 zetels)
Jan Vis, fractievoorzitter
Bob van den Bos
Hanneke Gelderblom-Lankhout
Jan Glastra van Loon
Peter Hoefnagels
Jacquelien de Savornin Lohman
Eddy Schuyer
Edo Spier
Boele Staal
Marie-Louise Tiesinga-Autsema
Elida Tuinstra
Adrienne Vrisekoop

GroenLinks (4 zetels)
Wim de Boer, fractievoorzitter
Fenna Bolding
Tom Pitstra
Hannah van Wijngaarden

SGP (2 zetels)
Driekus Barendregt, fractievoorzitter
Gerrit Holdijk

GPV (1 zetel)
Kars Veling, fractievoorzitter

RPF (1 zetel)
Egbert Schuurman, fractievoorzitter

Tussentijdse mutaties

1991 
 1 november: Henny Houben-Sipman (CDA) nam ontslag vanwege haar benoeming tot burgemeester van Eersel. Op 5 november dat jaar werd Trees Huberts-Fokkelman in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1992 
 1 april: Joke van der Meer (PvdA) nam ontslag vanwege haar benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Raad van State. Op 14 april dat jaar werd Joop van den Berg in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 november: Virginie Korte-van Hemel (CDA) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege haar benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Raad van State. Op 17 november dat jaar werd Minny Luimstra-Albeda in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1993 
 18 juni: Ym van der Werff (VVD) overleed. Op 7 september dat jaar werd Nicoline van den Broek-Laman Trip in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 9 september: David van Ooijen (PvdA) nam ontslag omdat hij was benoemd tot provinciaal overste van de Orde van de Dominicanen in de provincie Nederland, Nederlandse Antillen, Aruba en Puerto Rico. Op 28 september dat jaar werd Meine Pit in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1994 
 1 januari: Ad Kaland (CDA) verliet de Eerste Kamer. Op 18 januari dat jaar werd Gert-Jan van Muijen in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van het CDA werd Kaland op 1 januari 1994 opgevolgd door Luck van Leeuwen.
 17 mei: Bob van den Bos (D66) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 31 mei dat jaar werd Chel Mertens in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1995 
 1 januari: Henk Pröpper (CDA) verliet de Eerste Kamer. Op 10 januari dat jaar werd Jos Werner in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 januari: Dian van Leeuwen-Schut (VVD) nam ontslag vanwege haar benoeming tot voorzitter van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen. Op 10 januari dat jaar werd Pol de Beer in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 maart: Jan Vis (D66) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 7 maart dat jaar werd An van der Wiel-Bosch in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van D66 werd Vis op 1 maart 1995 opgevolgd door Eddy Schuyer.

1991-1995